Fingerling steht für:

 Fingerling, Schutzhandschuh oder Einzelstück der nur einen Finger bedeckt

Fingerling ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Fingerling (1964–2022), deutsche Kunsthistorikerin, Autorin und Journalistin
 Gustav Fingerling (1876–1944), deutscher Agrikulturchemiker